C-Wert steht für:

 Spezifische Wärmekapazität, in der Physik die spezifische Wärmekapazität eines Stoffes und damit eine seiner physikalischen Eigenschaften
 C-Wert (Genetik), die Gesamtmenge an DNA in einem haploiden Genom

Siehe auch:

 C-Faktor